Motorola puede referirse a:
 Motorola Inc. (1928-2011), antigua empresa estadounidense especializada en la electrónica y las telecomunicaciones,
 Motorola Solutions, empresa estadounidense especializada en soluciones de comunicación de seguridad crítica, sucesor legal de la empresa mencionada anteriormente,
 Motorola Mobility, empresa para electrónica de consumo, spin-off de la anterior, perteneciente a Lenovo,
 Motorola (1991-1996), exequipo ciclista estadounidense profesional patrocinado por la empresa Motorola.